A 2021–2022-es magyar labdarúgó-bajnokság harmadik osztályát három csoportra osztva (nyugat, közép, kelet) hatvan csapat részvételével rendezték meg.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 
Kiesett a harmadosztályba

 Kazincbarcikai SC az NB II 18. helyezettjeként
 Kaposvári Rákóczi FC az NB II 19. helyezettjeként
 Debreceni EAC az NB II 20. helyezettjeként

Feljutott a másodosztályba

 III. Kerületi TVE az NB III nyugati csoportjának győzteseként
 Tiszakécskei LC az NB III keleti csoportjának győzteseként
 Kecskeméti TE az NB III legjobb második helyezettjeként (az Iváncsa csapata nem vállalta a feljutást)

Feljutott a harmadosztályba

 Andráshida SC a Zala megyei I. osztály bajnokaként
 Békéscsaba II. a Megyei I. osztályozón keresztül
 ETO Akadémia a Megyei I. osztályozón keresztül
 Gerjeni SK a Megyei I. osztályozón keresztül
 Gyirmót FC Győr II az NB I-ben szereplő csapatok tartalékcsapatot indíthatnak az NB III-ban
 Hajdúszoboszlói SE a Hajdú-Bihar megyei I. osztály bajnokaként
 Hidasnémeti VSE a feltöltési sorrend 1. helyén végeztek
 Kelen SC a BLSZ. I osztály bajnokaként
 Makó FC a Csongrád-Csanád megyei I. osztály bajnokaként
 Mohácsi TE 1888 a Baranya megyei I. osztály bajnokaként
 MTK Budapest FC II az NB I-ben szereplő csapatok tartalékcsapatot indíthatnak az NB III-ban
 Törökszentmiklósi FC a Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály bajnokaként

Kiesett a negyedosztályba

 Gyöngyösi AK az NB III keleti csoportjának 17. helyezettjeként
 FC Hatvan az NB III keleti csoportjának 18. helyezettjeként
 Körösladányi MSK az NB III közép csoportjának 17. helyezettjeként
 Lipót Pékség SE (visszalépés)
 Majosi SE az NB III közép csoportjának 20. helyezettjeként
 Mezőkövesd II. az NB III keleti csoportjának 20. helyezettjeként
 Nagyatádi FC az NB III nyugati csoportjának 20. helyezettjeként
 Sza-bi Qualit Ménfőcsanak az NB III nyugati csoportjának 19. helyezettjeként
 Sajóbábonyi VSE az NB III keleti csoportjának 19. helyezettjeként
 Szegedi VSE az NB III közép csoportjának 19. helyezettjeként
 Taksony SE az NB III közép csoportjának 18. helyezettjeként
 THSE-Szabadkikötő az NB III nyugati csoportjának 18. helyezettjeként

Csapatok és stadionok

Csapatok eloszlása megyék szerint

Tabella 
Végeredmény szerint.

Nyugati csoport

Közép csoport

Keleti csoport 

Jelmagyarázat:

M - Lejátszott mérkőzések száma

Gy - Győzelem

D - Döntetlen

V - Vereség

G+ - Szerzett gólok

G- - Kapott gólok

Gk - Gólkülönbség

P - Pontok

Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint dől el:

1. a bajnokságban elért több győzelem;

2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;

4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;

5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;

7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;

8. sorsolás.

Az NB III 2021–2022-es idényének végén a három csoportgyőztes feljut az NB II-be, míg mindhárom csoport 17.–20. helyezettje kiesik.

Góllövőlista 
Végeredmény szerint.

Jegyzetek 

Magyar harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok